Noatak peut désigner :
 Noatak, village d'Alaska situé dans le Borough de Northwest Arctic
 La rivière Noatak,
 Réserve Nationale Noatak, parc national d'Alaska

Homonymie de toponyme